A perdiz-montesa-de-peito-ruivo (Arborophila rufipectus) é uma espécie de ave da família Phasianidae.

Apenas pode ser encontrada na China.

Os seus habitats naturais são: florestas temperadas.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Phasianidae
Aves descritas em 1932